Graffiti — третий сольный студийный альбом американского певца Криса Брауна, выпущенный 8 декабря 2009 года на лейбле Jive Records. Альбом дебютировал на седьмом месте в Billboard 200; за первую неделю после выпуска было продано более 102 489 копий. В США было продано 316 000 копий.

История 
В 2008 году Крис Браун приступил к работе над своим третьем студийном альбомом, название которого он объявил на американской музыкальной премии 2008 года. В июне 2008 года стало известно, что Браун работает с продюсерами The Runners над созданием «потрясающей, безумной пластинки». Продюсер Скотт Сторч, который ранее работал с Брауном, также объявил о своём участии на альбоме, заявив: «Он хорош. Я работаю с ним в Орландо над некоторыми вещами». Запись альбома в основном проходила в Орландо. 5 сентября 2009 года через Твиттер Браун объявил, что закончил работу над альбомом, а также сообщил, что альбом будет выпущен 7 декабря.

Синглы 
Лид-сингл «I Can Transform Ya» был выпущен 29 сентября 2009 года. Песни «Crawl» и «Sing Like Me» были выпущены, как второй сингл с альбома.

Список композиций

Примечания 

Альбомы Jive Records
Альбомы Криса Брауна
Альбомы, спродюсированные Swizz Beatz
Альбомы, спродюсированные Скоттом Сторчом